Patrick Wildon peut désigner :
 Patrick Wilson (1969-), un musicien américain, membre de Weezer et The Special Goodness et ex-membre de The Rentals ;
 Patrick Wilson (1973-), un acteur américain.